Бенчешть () — село в Румунії, у повіті Васлуй. Входить до складу комуни Войнешть.
 Бенчешть () — село в Румунії, у повіті Сучава. Входить до складу комуни Мушеніца.